A 2016-os MotoGP brit nagydíjat szeptember 2. és 4. között rendezték. A MotoGP-t Maverick Viñales, a Moto2-t Thomas Lüthi, míg a Moto3-at Brad Binder nyerte meg.

MotoGP

Időmérő
A MotoGP időmérőjét szeptember 3-án, délután rendezték esős körülmények között. A pole-pozíciót Cal Crutchlow szerezte meg Valentino Rossi és Maverick Viñales előtt.

Futam
A MotoGP futamát szeptember 4-én, délután rendezték.

Moto2

Időmérő
A Moto2 időmérőjét szeptember 3-án, délután rendezték esős körülmények között.

Futam
A Moto2 futamát szeptember 4-én, délután rendezték.

{| class="wikitable" style="font-size:85%; text-align:center"
|-
! Helyezés
! Rajtszám
! Versenyző
! Csapat
! Körök
! Idő/Különbség
! Rajthely
! Pont
|-
! 1.
| 12
| align="left"|  Thomas Lüthi
| align="left"| Kalex
| 18
| 38:49,473
| 10
| 25
|-
! 2.
| 21
| align="left"|  Franco Morbidelli
| align="left"| Kalex
| 18
| +0,856
| 6
| 20
|-
! 3.
| 30
| align="left"|  Nakagami Takaaki
| align="left"| Kalex
| 18
| +1,179
| 11
| 16
|-
! 4.
| 55
| align="left"|  Hafizh Syahrin
| align="left"| Kalex
| 18
| +1,359
| 5
| 13
|-
! 5.
| 94
| align="left"|  Jonas Folger
| align="left"| Kalex
| 18
| +1,970
| 3
| 11
|-
! 6.
| 7
| align="left"|  Lorenzo Baldassarri
| align="left"| Kalex
| 18
| +5,292
| 8
| 10
|-
! 7.
| 40
| align="left"|  Álex Rins
| align="left"| Kalex
| 18
| +7,962
| 19
| 9
|-
! 8.
| 24
| align="left"|  Simone Corsi
| align="left"| Speed Up
| 18
| +8,421
| 9
| 8
|-
! 9.
| 54
| align="left"|  Mattia Pasini
| align="left"| Kalex
| 18
| +8,556
| 27
| 7
|-
! 10.
| 49
| align="left"|  Axel Pons
| align="left"| Kalex
| 18
| +13,740
| 25
| 6
|-
! 11.
| 23
| align="left"|  Marcel Schrötter
| align="left"| Kalex| 18
| +15,381
| 23
| 5|-
! 12.
| 11
| align="left"|  Sandro Cortese| align="left"| Kalex| 18
| +16,089
| 14
| 4|-
! 13.
| 97
| align="left"|  Xavi Vierge| align="left"| Tech 3| 18
| +16,564
| 17
| 3|-
! 14.
| 60
| align="left"|  Julián Simón| align="left"| Speed Up| 18
| +22,155
| 13
| 2|-
! 15.
| 52
| align="left"|  Danny Kent| align="left"| Kalex| 18
| +22,190
| 12
| 1|-
! 16.
| 19
| align="left"|  Xavier Siméon
| align="left"| Speed Up
| 18
| +27,892
| 22
| 
|-
! 17.
| 2
| align="left"|  Jesko Raffin
| align="left"| Kalex
| 18
| +29,045
| 18
| 
|-
! 18.
| 14
| align="left"|  Rattapark Vilairot
| align="left"| Kalex
| 18
| +29,195
| 28
| 
|-
! 19.
| 27
| align="left"|  Iker Lecuona
| align="left"| Kalex
| 18
| +31,565
| 26
| 
|-
! 20.
| 87
| align="left"|  Remy Gardner
| align="left"| Kalex
| 18
| +31,722
| 21
| 
|-
! 21.
| 22
| align="left"|  Sam Lowes
| align="left"| Kalex
| 18
| +32,701
| 1
| 
|-
! 22.
| 5
| align="left"|  Johann Zarco
| align="left"| Kalex
| 18
| +35,232
| 2
| 
|-
! 23.
| 57
| align="left"|  Edgar Pons
| align="left"| Kalex
| 18
| +38,296
| 20
| 
|-
! 24.
| 70
| align="left"|  Robin Mulhauser
| align="left"| Kalex
| 18
| +38,716
| 24
| 
|-
! 25.
| 73
| align="left"|  Álex Márquez
| align="left"| Kalex
| 18
| +44,146
| 4
| 
|-
! Ki
| 10
| align="left"|  Luca Marini
| align="left"| Kalex
| 17
| Kiállt
| 16
| 
|-
! Ki
| 44
| align="left"|  Miguel Oliveira
| align="left"| Kalex
| 11
| Kiállt
| 15
| 
|-
! Ki
| 32
| align="left"|  Isaac Viñales
| align="left"| Tech 3
| 0
| Kicsúszás
| 7
| 
|-
! colspan=8| HIVATALOS VÉGEREDMÉNY
|}Megjegyzések:  Johann Zarco a futam után egy áthajtásos büntetésnek megfelelő 30 másodperces büntetést kapott a Sam Lowes-zel való ütközéséért. 

Moto3
Időmérő
A Moto3 időmérőjét szeptember 3-án, délután rendezték, esős körülmények között. 

Futam
A Moto3 futamát szeptember 4-én, délelőtt rendezték. Megjegyzések:'''
  Joan Mir 1 helyes büntetésben részesült pályaelhagyásért.

Jegyzetek

További információk

brit
Motorversenyzés az Egyesült Királyságban